

Caratteristiche tecniche
È un terzino destro che può agire anche sulla linea dei centrocampisti.

Carriera

Club
Cresciuto nel settore giovanile del , al termine della stagione 2016-2017 non ha rinnovato il contratto in scadenza e poco dopo ha firmato con il . Nel 2018 ha firmato il suo primo contratto professionistico ed il 12 gennaio 2019 è stato ceduto in prestito al  per un mese.

Il 22 aprile 2019 ha esordito fra i professionisti giocando gli ultimi minuti dell'incontro di Football League Championship perso 2-0 contro il  ed al termine della stagione è rimasto svincolato. Nel luglio 2020 ha firmato con il , che lo ha aggregato alla propria squadra riserve.

Nazionale
Dotato di passaporto maltese, il 15 ottobre 2020 ha esordito con la nazionale di Malta disputando l'amichevole vinta 2-0 contro .

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 15 ottobre 2020.

Presenze e reti nei club

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi
Calciatori maltesi
Calciatori della Nazionale maltese